Kyrkeby kan avse:
Kyrkeby, Lilla Edets kommun - kyrkbyn i Västerlanda socken, och ingående i 
 Ballabo och Kyrkeby – en småort i Lilla Edets kommun
 Kyrkeby, Kungälvs kommun – en by och småort i Kungälvs kommun
 Kyrkeby Gårdsbränneri – en gård med gårdsbränneri i Vissefjärda socken 
 Kyrkebys – bebyggelse invid och väster om Hangvar kyrka, se Hangvar

Se även
Kyrkby
Kyrkbyn
Kyrkebyn
Kyrkoby
Kyrkebys